Осек ()—сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бродницкий повят, Куявско-Поморское воеводство. Население 4088 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Дембово
 Езорки
 Кретки-Мале
 Кретки-Дуже
 Куява
 Лапинуж
 Обурки
 Осек
 Осек-Колёня
 Стшиги
 Сумин
 Сумувко
 Шинковизна
 Тадаево
 Томашево
 Варпалице
 Вжешево

Соседние гмины 
 Гмина Бродница
 Гмина Рыпин
 Гмина Сведзебня
 Гмина Вомпельск

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Куявско-Поморского воеводства